Чемпионат СССР по хоккею с шайбой (первоначально, в 1940-х годах, — Первенство СССР по канадскому хоккею) — официальные ежегодные соревнования, организуемые Федерацией хоккея СССР с целью установления команды-победителя. Проводились с 1946/47 по 1991/92 годы. За всё время было проведено 45 чемпионатов, в которых приняли участие 45 команд из 27 городов. Наибольшее количество раз победителем становился московский ЦСКА (ЦДСА, ЦСК МО) — 32. 

Проводились также всесоюзные первенства по хоккею с шайбой для юниоров и спортивных обществ.

Регламент турниров не был постоянным и многократно менялся. Во всех чемпионатах за победу начислялось 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

История

До 1946 года 
В России как дореволюционной, так и послереволюционной особой популярностью пользовался хоккей с мячом. Хоккей с шайбой практически не культивировался. Тем не менее в 1911 году Россия вступила в Международную лигу хоккея на льду (ЛИХГ). Впрочем, Всероссийский хоккейный союз вскоре вышел из ЛИХГ в связи с малой распространённостью хоккея с шайбой в России.

После 1917 года в хоккей с шайбой играли в основном студенты спортивных учебных заведений. В 1932 году в СССР состоялась серия матчей хоккеистов клуба «Фихте» Германского рабочего спортивного союза. За советскую команду выступали игроки русского хоккея, преимущественно футболисты, игравшие зимой в русский хоккей. Были сыграны товарищеские (без зрителей) матчи: сборная Москвы — «Фихте» и «Динамо» (Москва) — «Фихте». Известно, что шайб в ворота гостей было заброшено в обоих матчах больше 10. Первый официальный матч ЦСКА — «Фихте» завершился со счётом 3:0 (все шайбы забросил В. Веневцев), затем состоялись два матча германской команды со второй сборной Москвы, оба выиграла советская команда (6:0 и 8:0). Об этой игре написал журнал «Физкультура и спорт» (1932 г. № 9): «Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с „бенди“. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно…»

В связи с этим развитие хоккея в СССР было отложено ещё на 15 лет.

После 1946 года 

Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принимает решение о проведении розыгрыша чемпионата СССР в сезоне 1946/1947 годов. Это и считается официальной точкой отсчёта начала развития хоккея в СССР и России.

Первым чемпионом в истории СССР по канадскому хоккею в том сезоне стало московское «Динамо», после чего чемпионат проводился ежегодно вплоть до 1991 года.

Последующие шесть сезонов прошли при соперничестве двух также московских коллективов — ЦДКА и ВВС, клубы выиграли по три чемпионата. Однако в 1953 году ВВС расформировали, распределив игроков по другим командам, в основном в ЦДСА. В сезоне 1953/1954 победу в чемпионате одержали динамовцы, армейцы стали вторыми, а хоккеисты «Крыльев Советов» в третий раз за пять сезонов добыли бронзовые медали.

Первое чемпионство «Крылья» добыли в сезоне 1956/1957, который команда завершила всего лишь с одним поражением.

До 1959 года организацией чемпионата занималась Всесоюзная секция хоккея, а с 1959 года — Федерация хоккея. Федерация хоккея до 1967 года занималась организацией чемпионатов по хоккею с шайбой и по хоккею с мячом. С 1967 года федерация разделилась на две — Федерацию хоккея (с шайбой) и Федерацию хоккея с мячом и хоккея на траве.

В сезоне 1960/61 «Торпедо» Горький стал первым немосковским клубом, вставшим на пьедестал, выиграв серебряные медали. С тех пор торпедовцам удавалось лишь быть дважды в четвёрке (в сезонах 1981/1982 и 1984/1985). Тем временем к лидерам отечественного хоккея постепенно подтягивался московский «Спартак», победа которого ждала уже в сезоне 1961/1962.

Гегемония армейцев 
ЦСКА являлся не только лидером отечественного хоккея. Армейцы также штамповали победы за победами и в Кубке Европейских Чемпионов. Так, начиная с сезона 1970/71 по 1988/89, Армейцы уступили чемпионство лишь дважды, в то время как динамовцы довольствовались и серебряными медалями, не сходя с пьедестала. При этом достижения «Динамо» в те годы — это две победы в Кубке СССР (1972, 1976) и Кубке Шпенглера (1983). Армейцы же, в свою очередь, за 21 сезон 18 раз взяли чемпионат, 4 раза Кубок страны и 20 раз Кубок европейских чемпионов по хоккею с шайбой, что является абсолютным рекордом по выигранным титулам среди клубов.

Суперсерии против клубов НХЛ 

В сезоне 1975/76 ЦСКА и «Крылья Советов» отправились в турне на игры против клубов НХЛ, где выступили очень даже неплохо. Пять побед, одна ничья и два поражения — суммарный итог советских клубов. Впоследствии советские и американские клубы играли друг против друга ещё пятнадцать лет, в течение которых встретились 108 раз (58 побед у клубов СССР, 40 у клубов НХЛ и 10 матчей сводились к ничьей).

Начало 1990-х и распад СССР 

В 1990 году прервалась гегемония армейцев. На первые роли встало московское «Динамо», вернувшее себе титул чемпионства впервые за 36 лет. Этот титул они сохранили и в следующем сезоне, чему во многом способствал массовый отъезд хоккеистов армейского клуба за океан.

После распада СССР чемпионат СССР преобразовался сначала в открытый чемпионат СНГ, затем — в чемпионат Межнациональной Хоккейной Лиги, в которых выступали команды бывших союзных республик. В 1997 году МХЛ прекратила существование. После этого стал проводиться Чемпионат России.

Призёры и лучшие снайперы чемпионатов СССР

Медальная таблица

См. также 
 Расформированные хоккейные лиги
 Кубок СССР по хоккею с шайбой
 Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой
 Межнациональная хоккейная лига
 Чемпионат России по хоккею с шайбой
 Чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой
 Континентальная хоккейная лига
 Евро-азиатская хоккейная лига
 Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой
 Федерация хоккея СССР

Ссылки 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой // Портал «Хоккейные архивы»
 Результаты чемпионатов СССР/России по хоккею с шайбой // Сайт «Звёзды российского хоккея»

Расформированные хоккейные лиги